Израильская Премьер-лига 2007/2008 — 56-й сезон чемпионата Израиля по футболу. Он начался 18 августа 2007 года и закончился 1 июня 2008 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Страница чемпионата на сайте Израильской футбольной ассоциации 
 Чемпионат Израиля на rsssf.com

2007/2008
Израиль
Израиль
Спорт в Израиле в 2007 году
Спорт в Израиле в 2008 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2007/2008